Дантэй Лавалл Джонс (; родился 27 декабря 1980 года в Трентоне, штат Нью-Джерси, США) — американский бывший профессиональный баскетболист. Играл на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Был выбран в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НБА 2003 года командой «Бостон Селтикс».

Карьера 
Джонс был выбран под 20-м номером на драфте НБА 2003 года командой «Бостон Селтикс», и тут же был обменян в «Мемфис Гриззлис» вместе с  на Кендрика Перкинса и Маркуса Бэнкса. Дантэй за четыре сезона в составе «Гриззлис» набирал 5 очков в среднем за игру.

Даже после неплохого сезона 2006/2007, ни одна команда не подписала Джонса до 26 сентября 2007 года, после чего был подписан негарантированный контракт с «Бостон Селтикс», но позже 25 октября 2007 года он был отчислен из команды.

10 декабря 2007 года Джонс был подписан «Сакраменто Кингз». Однако уже 16 февраля был снова отчислен из команды. В июле 2008 года Дантей подписал контракт с «Денвер Наггетс» на сезон 2008/2009. Во время игры за «Наггетс» Джонс оттачивал свои навыки, и в конце концов заработал место в стартовой пятёрке в 71 игре. В 2009 году в составе «Денвера» Дантей достиг финала Западной конференции.

14 июля 2009 года Дантей Джонс подписал контракт с «Индиана Пэйсерс».

12 июля 2012 года Джонс вместе с Дарреном Коллисоном был обменян в «Даллас Маверикс» на Иэна Маинмиа.

21 февраля 2013 года он был обменян в «Атланта Хокс».

Личная жизнь 
Джонс является кузеном форварда бывшего игрока НБА Эла Харрингтона.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Гранд-Рапидс Драйв»
Игроки «Кливленд Кавальерс»